

Información del personaje 

Brendan sirve como el rival en Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda, siempre que el jugador escoja al personaje femenino. Es además opción para escoger en el juego, sin embargo Brendan no aparece entre los nombres por defecto del personaje.

Brendan tiene 4 únicas apariciones en el anime como pequeños cameos en la apertura de la película Pokémon: Jirachi y los Deseos, Pokémon: Lucario y el misterio de Mew, Pokémon Ranger y el Templo del Mar y Pokémon: Giratina and the Sky Warrior. Como en los juegos, tiene el Pokémon inicial que es fuerte al que escoge May. Se desconoce si sus parientes son los mismos que en el juego, donde, como May es hija de Norman (tal y como es el jugador), Brendan podría ser hijo del Profesor Birch (Abedul).

Pokémon que posee 
 Mudkip → Marshtomp → Swampert
 Manectric
 Absol
 Aggron
 Sharpedo
 Gardevoir

En el juego 
Brendan (Bruno) aparece en las versiones Rubí, Zafiro y Esmeralda de los juegos Pokémon correspondientes a la tercera generación. Es el personaje por defecto del juego (tal y como ocurre con Red (Rojo o Ash) y Gold (Oro o Jimmy) al cual podrás cambiar de nombre. Si lo eliges el padre de tu personaje será Norman y May (Aura) será tu rival. De lo contrario Brendran será tu rival y el hijo del Profesor Birch, al cual encontrarás en diversos puntos del juego. A diferencia de los demás rivales que aparecen en las versiones previas (esto se aplica también a May), Brendan nunca llega a evolucionar a su Pokémon inicial a su última forma. Te lo encontrarás varios veces en el transcurso del juego y en diversos lugares de Hoenn, ya sea para retarte a una batalla o para darte algún item. Así mismo aparece en la Liga Pokémon luego que hayas derrotado al campeón y más tarde en el laboratorio de su padre, diciendo que le ayudará en su investigación.

Manga 

En el manga Pokémon Adventures su contraparte es Ruby, el hijo de Norman. Es de la Ciudad Trigal, en la región de Johto, pero se tuvo que mudar a Hoenn por el trabajo de su padre como nuevo líder de gimnasio de Ciudad Petalia. Su mayor sueño es ser un Coordinador Pokémon pero su padre está en desacuerdo con esto ya que quiere que sea un Entrenador Pokémon para que en un futuro tenga el liderazgo del gimnasio de Ciudad Petalia. 

Demuestra un gran talento para los Concursos Pokémon, ya que gana en todos los que participa. Cuando conoce a Sapphire se pelean muy a menudo. Pero con el tiempo siente admiración. Poco a poco, esos sentimientos van algo más allá que amistad, al igual que ella por él. Finalmente, en la batalla final contra Groudon y Kyogre, Sapphire le confiesa que lo quiere. Entonces, cuando Ruby demuestra lo mismo, le enseña que debajo de su gorro hay una cicatriz. Es entonces cuando Sapphire se da cuenta de que en su infancia Ruby la salvó de un Salamence, hiriéndose él en la cabeza. 

Fue capaz de ayudar a Sapphire a controlar a los dos titanes Groudon y Kyogre con ayuda de su padre Norman tras invocar a Rayquaza, pero luego fallece junto con Steven (Máximo). Ruby, viendo la muerte de su padre y de los demás, decide liberar a su más secreto pokémon, Celebi, quien se encontró con él cuando se mudó de Johto a Hoenn, para así revivir a todos y poner fin a la pelea de una vez por todas. 

En la Saga Esmeralda tras llegar al Frente de Batalla junto con Sapphire conoce a Emerald, un chico muy extraño que termina haciéndose un gran amigo. También conoce a Gold en el viaje para salvar a Jirachi y revivir a los petrificados Red, Green, Blue, Yellow y Silver.

Entrenadores Pokémon
Héroes de ficción